Miejscowości w USA:
 Mukwonago – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Mukwonago – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Mukwonago (ang. Mukwonago Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha